Claude F. A. Schaeffer (Estrasburg, 1898 -1982), arqueòleg francès 
 Julius Schaeffer (Osterbusch, 1823 - Breslau, Polònia, 1902), compositor i musicògraf alemany
 Pierre Schaeffer (Nancy, 1910 - Ais de Provença, 1995), enginyer, investigador, teòric, compositor i escriptor francès